На историју Пољску од 1025. до 1795:
 Краљевина Пољска, до 1569.
 Краљевина Пољска или Земља пољске круне, у времену Државне заједнице Пољске и Литваније, од 1569. до 1795.

Краљевина Пољска у време стварне власти других држава:
 Генерална конфедерација Краљевине Пољске, створио Наполеон 1812.
 Краљевина Пољска или Конгресна Пољска (на руском Царство Пољска), од 1814. део Руске Империје
 Краљевина Пољска (1917—1918), марионетска држава коју су створиле Немачко царство и Аустроугарска у Првом светском рату.